Jean-Claude Carpanin Marimoutou
 Vêlayoudom Marimoutou

Patronyme réunionnais